Fabrik steht für:
 Fabrik, Produktionsstätte im industriellen Maßstab
 Fabric (Timișoara), deutsch Fabrik, II. Bezirk der Stadt Timişoara, Rumänien

Gebäude:
 Fabrik (Althaldensleben), denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Haldensleben, Sachsen-Anhalt
 Fabrik (Hamburg), Kulturzentrum im Bezirk Altona
 Pasinger Fabrik, Kulturzentrum in München

Siehe auch:

 Alte Fabrik (Begriffsklärung)
 Fabric – Fabrice – Fabrique (Begriffsklärungen)
 Fabrick